50 богатейших людей Казахстана — 2014 — третий список 50 богатейших людей Казахстана, опубликованный казахстанской версией журнала Forbes. Издание отмечает, что в связи с тем, что в подавляющем большинстве случаев приходилось оценивать непубличные компании, оценка была произведена приблизительная, и реальная стоимость активов может отличаться от полученных результатов.

Общая стоимость состояния казахстанских богачей, по данным Forbes, в 2014 году составила более $23 млрд.

Первые двадцать

Ссылки 
 50 богатейших людей Казахстана

Казахстан 2014

2